

Materialen
 Rubber, het materiaal natuurrubber
 Latex, melksap van de rubberboom
 Elastomeer, een polymeer met rubberachtige eigenschappen

Kunst en cultuur
 Rubber (boek), Nederlandse roman van Madelon Székely-Lulofs
 Rubber (1936), Nederlandse speelfilm uit 1936 naar de gelijknamige roman van Madelon Székely-Lulofs
 Rubber (2010), Franse film uit 2010 geregisseerd door Quentin Dupieux
 Rubber (2014), Nederlandse film uit 2014 van Anil Wagemans
 Rubber (hoorspel), een hoorspel naar de gelijknamige roman van Madelon Székely-Lulofs
 Rubber Soul, album van de Beatles

Overige
 Condoom, ook bekend als een rubbertje